Тарасовское — название населённых пунктов в России:
 Тарасовское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области
 Тарасовское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области
Другое
 Тарасовское — платформа Октябрьской железной дороги в Выборгском районе Ленинградской области
 Тарасовское — озеро у села Толбухино Ярославской области
 Тарасовское (Белянское) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области

См. также 
 Тарасовское сельское поселение
 Тарасовская
 Тарасовский